Live at Firehouse 12 bezeichnet:

 Live at Firehouse 12 (Rob-Brown-Album), Jazzalbum von Rob Brown (2009)
 Live at Firehouse 12 (Gerald-Cleaver-Album), Jazzalbum von Gerald Cleaver (2019)
 Live at Firehouse 12 (Wayne-Escoffery-Album), Jazzalbum von Wayne Escoffery (2014)  
 Live at Firehouse 12 (Daniel-Levin-Album), Jazzalbum von Daniel Levin (2017) 
 Live at Firehouse 12 (Manuel-Valera-Album), Jazzalbum von Manuel Valera (2015)